Sezon 2015/2016 – 25. edycją rozgrywek o mistrzostwo Mołdawii. Tytułu broni .

Zespoły

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Divizia Naţională

2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Mołdawii
2015 w Mołdawii
2016 w Mołdawii